Crveni teror je izraz za strahovladu, nasilja i represije politički lijevih režima.
To su primjerice:
Crveni teror u Mađarskoj
Crveni teror u Rusiji
Crveni teror u Španjolskoj
Crveni teror u Kini
Crveni teror u Etiopiji
Crveni teror u Jugoslaviji